Memorie – genere letterario
 Memorie – celebrazione eucaristica della chiesa cattolica
 Memorie – opera autobiografica di Jean-François Paul de Gondi, cardinale de Retz
 Memorie – opera autobiografica di Margherita di Valois
 Memorie – album musicale dei Pooh

Pagine correlate 
Memoria (disambigua)